Kunstenaarsportretten (Jessurun de Mesquita) - foto van de fotograaf Joseph Jessurun de Mesquita
 Kunstenaarsportretten (Löw) - fotoserie van de Duitse fotograaf Sigmund Löw